Paul Galvin peut désigner :
 Paul Galvin (industriel) (1895–1959), le fondateur de l'entreprise Motorola
 Paul Galvin (sportif) (1980-), un joueur de football gaélique.